Ряза́нский — русская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Рязанский, Валерий Владимирович (род. 1950) — российский политический деятель, депутат Государственной думы, член Совета Федерации.
 Рязанский, Михаил Сергеевич (1906—1987) — советский учёный и конструктор в области ракетно-космической техники.
 Рязанский, Сергей Николаевич (род. 1974) — российский космонавт-испытатель. Герой Российской Федерации.

Топоним 
 Рязанский — район в Москве.
 Рязанский — посёлок, Большеглушицкий район, Самарская область.
 Рязанский — железнодорожный разъезд, Ставропольский район, Самарская область.

См. также 
 Рязанский переулок
 Рязанский проезд (Москва)
 Рязанский проспект
 Рязанское
 Рязанская